Ка може да се отнася за:

Древен Египет 
 Ка – древноегипетски фараон от нулевата династия
 Ка (Каа) – древноегипетски фараон от първата династия
 Ка – една от съставните части на човешката душа в египетската митология

Друго 
 Ka – обозначение за константа на киселинна дисоциация
 Ka – модел автомобили на Форд
 Ка – представка на моделите вертолети, произвеждани от руската компанията „Камов“